Podlipki peut désigner :
 une ville de Russie aujourd'hui appelée Korolev
 Podlipki, village de Pologne, située dans la voïvodie de Podlachie